Нёйи-Сен-Фрон () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Шато-Тьерри. Население кантона на 2011 год составляло 10 290 человек.

Код INSEE кантона — 0222. Всего в кантон Нёйи-Сен-Фрон входило 33 коммуны, из них главной коммуной являлась Нёйи-Сен-Фрон.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2011 г.):

 Армантьер-сюр-Урк — 101 чел.
 Бонвалин — 248 чел.
 Брюмец — 221 чел.
 Бюсьяр — 125 чел.
 Вёйи-ла-Потри — 140 чел.
 Вишель-Нантёй — 91 чел.
 Ганделю — 679 чел.
 Гризоль — 189 чел.
 Даммар — 411 чел.
 Куршан — 90 чел.
 Ла-Круа-сюр-Урк — 124 чел.
 Ла-Ферте-Милон — 2 210 чел.
 Латийи — 212 чел.
 Лиси-Клиньон — 84 чел.
 Маконьи — 83 чел.
 Маризи-Сен-Мар — 58 чел.
 Маризи-Сент-Женевьев — 132 чел.
 Мон — 121 чел.
 Монтиньи-л’Алье — 272 чел.
 Монтье — 149 чел.
 Нёйи-Сен-Фрон — 2 166 чел.
 Отвен — 159 чел.
 Пасси-ан-Валуа — 166 чел.
 Прие — 53 чел.
 Розе-Сент-Альбен — 283 чел.
 Рокур-Сен-Мартен — 304 чел.
 Сен-Жангульф — 151 чел.
 Сийи-ла-Потри — 130 чел.
 Сомлан — 59 чел.
 Торси-ан-Валуа — 83 чел.
 Троэн — 239 чел.
 Шези-ан-Орксуа — 362 чел.
 Шуи — 395 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 8,7 %
 промышленность — 20,3 %
 строительство — 8,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 34,4 %
 государственные и муниципальные службы — 27,9 %

Уровень безработицы (2011 год) — 12,3 % (Франция в целом — 12,8 %, департамент Эна — 15,9 %).
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2011 год) — 23 360 (Франция в целом — 25 140, департамент Эна — 21 148).

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 30,6 % голосов  против  25,3 % у Николя Саркози и 20,6 % у Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 54,1 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 31,6 %, Жан-Мари Ле Пен — 19,2 %; 2 тур: Саркози — 58,9 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 5-му избирательному округу департамента Эна они в 1-м туре отдали большинство голосов — 31,4 % — действующему депутату, кандидату партии Союз за народное движение Изабель Вассёр, но во 2-м туре в кантоне победил единый кандидат левых Жак Крабаль, получивший 39,0 % голосов (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна